Simmental est :
 une vallée des Alpes bernoises en Suisse, le Simmental ;
 des arrondissements administratifs du canton de Berne, l'arrondissement administratif de Frutigen-Bas-Simmental et l'arrondissement administratif du Haut-Simmental-Gessenay ;
 des anciens districts bernois, le district de Niedersimmental et le district d'Obersimmental ;
 une race bovine suisse, Simmental (race bovine) ;
 une race bovine française, Simmental française.